Broda:
 Joel Broda (* 1989), un joueur
 Martine Broda (1947, Nancy - 2009), une poétesse, critique littéraire
 Paulus de Broda
 Walter Edward "Turk" Broda (1914, Brandon, Canada - 1972), un gardien